His Double Life – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
His Double Life – cortometraggio del 1917 diretto da Sidney Drew
His Double Life – cortometraggio del 1918 diretto da Harry Edwards
His Double Life – film del 1933 diretto da Arthur Hopkins